«Маяк» — название нескольких фильмов: «Маяк», известный также как «Демон ночи» — фильм ужасов (2000).
 «Маяк» — художественный фильм (2006).
 «Маяк» — художественный фильм (2012).
 «Маяк» — художественный фильм (2019).